Лангдан има више значења:
 Лангдан (Канзас)
 Лангдан (Северна Дакота)